До цього списку включені паровози, що працювали на залізницях Радянського Союзу, включаючи Радянську Росію, тобто з 1918 року. Зважаючи на велику різноманітність, в даний список не включені вузькоколійні паровози, а трофейні.

Грузові паровози 

Останнім радянським вантажним паровозом став ЛВ-522, випущений Ворошиловградським тепловозобудівним заводом (завод до того часу вже встиг змінити назву) наприкінці 1956 року.

Джерела